Fraikin steht für:

 Fraikin BM Granollers, Handballverein in der Stadt Granollers, Autonome Gemeinschaft Katalonien, Spanien, siehe Club Balonmano Granollers

Fraikin ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Auguste Fraikin (1817–1983), belgischer Bildhauer